

Architettura 
 Castello Manno – castello situato nel comune italiano di Lentella
 Museo casa Manno – museo situato nel comune italiano di Alghero
 Palazzo Manno – palazzo situato nel comune italiano di Sciacca

Geografia

Giappone 
 Mannō – comune nella prefettura di Kagawa (Shikoku)

Svizzera 
 Manno – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Mitologia 
 Manno – personaggio della mitologia germanica

Onomastica 

 Manno – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Vincenzo Manno (1750-1827) – pittore italiano
 Francesco Manno (1752-1831) – pittore e architetto italiano
 Giuseppe Manno (1786-1868) – magistrato, politico, storico e letterato italiano
 Miltiades Manno (1880-1935) – calciatore, canottiere e scultore ungherese
 Vincenzo Manno (1901-1981) – violinista, compositore e direttore d'orchestra italiano
 Bob Manno (1956) – hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
 Gaetano Manno (1982) – calciatore tedesco
 Innocenzo Di Manno (1982) – pallavolista italiano

Storia 
 Manno – famiglia nobiliare italiana

Televisione 
 Orco Manno – personaggio del programma televisivo italiano Melevisione

Pagine correlate 
Antonio Manno